Kecapi (Harjamukti), een bestuurslaag in Indonesië
Kecapi (Kalianda), een bestuurslaag in Indonesië
Kecapi (Tahunan), een bestuurslaag in Indonesië